Монте Роса има више значења:

 Монте Роса
 Монте Роса (Сан Педро и Сан Пабло Ајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Роса (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику